Sabahudin Kovačevič (né le  à Jesenice en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2003 au HK HIT Casino Kranjska Gora dans la Ligue Slovène. En 2006, il rejoint l'HK Jesenice. Il remporte la Coupe Bratine 2014 avec le Saryarka Karaganda.

Carrière internationale 
Il représente l'Équipe de Slovénie de hockey sur glace. Il a participé aux compétitions jeunes avant d'être aligné avec une sélection B dans des épreuves de l'Euro Ice Hockey Challenge. En 2009, le nouveau sélectionneur John Harrington le sélectionne pour participer au groupe E du tournoi de qualification olympique de Vancouver 2010.  À Hanovre, les lynx terminent derniers après avoir perdus les trois matchs contre l'Autriche, le Japon et l'unique qualifié, l'Allemagne. Quelques mois plus tard, il participe à son premier championnat du monde.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2003-2004 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||15||0||0||0||4||4||0||0||0||0
|-
| 2004-2005 || HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||28||1||5||6||32||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 ||HK HIT Casino Kranjska Gora || Ligue Slovène ||31||13||10||23||118||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga ||5||0||0||0||0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || Interliga B ||12||2||3||5||18||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || Ligue Slovène ||22||5||7||12||91||-|| -|| -|| -|| -
|-
|2006-2007 || HK Jesenice || EBEL ||4||0||0||0||0||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||45||2||3||5||38||5||0||1||1||2
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue Slovène ||-|| -|| -|| -|| -||8||2||1||3||20
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL ||54 ||10 ||14 ||24 ||69 ||5 ||0 ||1 ||1 ||6
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || ||6 ||1 ||1 || 2|| 8
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || EBEL || 51|| 7|| 12|| 19|| 59|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HK Jesenice || Ligue Slovène || || || || || || 10|| 2|| 6|| 8|| 31
|-
| rowspan=2|2010-2011 ||HC Asiago || Serie A || 13||0 || 4|| 4|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| HC Alleghe || Serie A || 20|| 2|| 1|| 3|| 8|| 5|| 1|| 1|| 2|| 6
|-
| 2011-2012 || Herning IK || AL-Bank ligaen || 16|| 1|| 5|| 6|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 36|| 3|| 14|| 17|| 51|| 6|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2012-2013 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 54|| 7|| 14|| 21|| 65|| 7|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2013-2014 || Saryarka Karaganda || VHL || 44|| 9|| 12|| 21|| 10|| 19|| 1|| 8|| 9|| 4
|-
| rowspan=2|2014-2015 || HK Kouban || VHL || 26|| 0|| 6|| 6|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Saryarka Karaganda || VHL || 4|| 1|| 0|| 1|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2014-2015 || Graz 99ers || EBEL || 13|| 0||2 ||2 ||6 || -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2015-2016 || Graz 99ers || EBEL || 48 || 4 || 14 || 18 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || HK Iounost Minsk || Ekstraliga ||26 || 3 || 10 || 13 || 34 || 9 || 0 || 2 || 2 || 0
|-
| 2017-2018 || HK ŠKP Poprad || Extraliga || 16|| 0|| 3|| 3|| 51|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2017-2018 || HC Karlovy Vary || 1.liga || 19|| 3|| 9|| 12|| 12|| 8|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| 2018-2019 || HC Karlovy Vary || Extraliga || 35|| 1|| 4|| 5|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2018-2019 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 12|| 3|| 1|| 4|| 2|| 10|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| 2019-2020 || BK Mladá Boleslav || Extraliga || 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

En équipe nationale 

| 2004 || align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1||4||0||2||2||0|| 0|| align="left"|
|- 
| 2005 || align="left"|Championnat du monde junior D1||5||0||0||0|| 0||0|| align="left"|
|-
| 2006 || align="left"| Championnat du monde junior D1||5||0||2||2|| +4||8|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Qualification Jeux Olympiques || 3|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"|
|-
| 2009 || align="left"| Championnat du monde D1 A|| 5|| 1|| 3|| 4|| 2||  +4||align="left"|
|-
| 2010 || align="left"| Championnat du monde D1B|| 5|| 2|| 2|| 4|| 0|| +5||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe B
|-
| 2011 || align="left"| Championnat du monde || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2012 || align="left"|Championnat du monde || 5|| 0|| 1|| 1|| 10|| +1||align="left"| Médaille d'or de la division D1, groupe A
|-
| 2013 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 0|| 0|| 6|| 0|| align="left"| Seizième de l'élite
|-
| 2014 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 1|| 1|| 2|| 2|| +3|| align="left"| Septième place
|-
| 2015 || align="left"| Championnat du monde || 7|| 0|| 2|| 2|| 2|| +2|| align="left"| Seizième place
|-
| 2016 || align="left"| Qualification olympiques || 3|| 1|| 1|| 2|| 0|| +3|| align="left"| Première place du groupe D
|-
| 2017 || align="left"| Championnat du monde || 7 || 0 || 1 || 1 || 4 || -4|| align="left"| Quinzième place
|-
| 2018 || align="left"| Jeux olympiques || 4|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| align="left"| Neuvième place
|-
| 2018 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 3|| 0|| 3|| 0|| +1|| align="left"| Cinquième place de la division 1A
|-
| 2019 || align="left"| Championnat du monde || 5|| 0|| 2|| 2|| 0|| +5|| align="left"| Quatrième place de la division 1A

Roller in line hockey

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Références 

Naissance à Jesenice
Naissance en février 1986
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HK Poprad
Joueur du HC Alleghe
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2014
Défenseur de hockey sur glace
Joueur du Graz 99ers
Joueur du Saryarka Karaganda
Joueur de hockey sur glace aux Jeux olympiques d'hiver de 2018